Pulp fiction (o narrativa pulp) – genere di narrativa popolare pubblicata nei pulp magazine negli USA tra il 1920 e il 1950
 Pulp Fiction – film del 1994 diretto da Quentin Tarantino
 Pulp Fiction (Music from the Motion Picture) – colonna sonora del film
 Pulp Fiction – singolo del 2015 degli Haloo Helsinki!